Хао (Hǎo) — китайская фамилия (клан) 郝 .

Известные Хао 
 Хао Чжао (郝昭) — полулегендарный персонаж китайской истории времён Троецарствия, полководец царства Вэй.
 Хао Боцунь (郝柏村; Hǎo Bócūn; 1919—2020) — премьер Китайской республики (Тайвань) в 1990—1993 гг.
 Хао Лунбинь (郝龍斌 Hǎo Lóngbīn; род. 1952) — политический деятель Китайской Республики, мэр Тайбэя, член Гоминьдана. Сын Хао Боцуня.
 Хао Пэн (род. 1960) — китайский политический и государственный деятель, секретарь парткома КПК провинции Ляонин с 28 ноября 2022 года.
 Лео Хао (настоящее имя Шамровский, Алексей Михайлович, род. 1973) — российский художник, работающий в стиле фэнтези, фотограф.

См. также 
 Сто фамилий